Kulik se poare referi la:

Locuri
 Kulik, Iran, un sat în provincia Teheran din Iran
 Kulik, Voievodatul Lublin (estul Poloniei)
 Kulik, Voievodatul Warmian-Masurian (nordul Poloniei)

Alte utilizări
 Kulik (nume)

Vezi și 
 Kulak